Cet article liste des pays par dépenses de santé.

Liste en % du PIB 
Classement des dépenses de santé publiques et privées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Les données sont issues de la Banque mondiale en date de 2014.

Liste en $ par habitant 
Liste de l'historique (de 1995 à 2014) des dépenses de santé (publiques et privées) par habitant par an. Toutes les données sont exprimées en dollars américains en parité de pouvoir d'achat.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des pays par consommation de médicaments
 Liste des pays par dépenses d'éducation

sante
Santé